

Geografia
Black River – fiume dell'Ohio
Black River – fiume del Canada
Black River – comune della Giamaica, capoluogo della parrocchia di Saint Elizabeth
Black River – comune degli Stati Uniti nello stato di New York
Black River Falls – comune degli Stati Uniti nel Michigan

Musica
Black River – gruppo musicale polacco
Black River – album dei Black River del 2008

Televisione
Black River – film televisivo statunitense del 2001